Son Servera är en kommunhuvudort i Spanien.   Den ligger i regionen Balearerna, i den östra delen av landet,  km öster om huvudstaden Madrid. Son Servera ligger  meter över havet och antalet invånare är . Den ligger på ön Mallorca.

Terrängen runt Son Servera är varierad. Havet är nära Son Servera åt sydost. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Son Servera.  Närmaste större samhälle är Manacor,  km väster om Son Servera. 

Savannklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är maj, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

 

Orter i Balearerna